Roest (metaal), materiaal dat ontstaat door oxidatie van ijzer
 Vliegroest, vorm van roest
 Roesten (gedrag), slapen in groepen door vogels en vleermuizen

Schimmels en plantenziekten:
 Urediniomycetes of Roesten, een orde van schimmels
 Bruine roest, Puccinia recondita
 Gele roest, Puccinia striiformis
 Witte roest, 
Albugo candida 
Albugo tragopogonis
 Zwarte roest, Puccinia graminis
 Roest (prei), plantenziekte roest bij prei en andere looksoorten
 Roest (sperzieboon), ziekte bij sperziebonen

Nederlandse personen:
 Albert Johan Roest (1837-1920), politicus
 Elbert Roest (1954), politicus voor D66
 Eric Roest (1921-2015), marineofficier en bevelhebber der zeestrijdkrachten
 Hans Roest (1917-2006), journalist en uitgever.
 Johannes Roest (1927), marineman en Engelandvaarder
 Nikki de Roest (1993), voetbalster
 Patrick Roest (1995), langebaanschaatser
 Robert Roest (1969), voetballer en voetbaltrainer
 Theodorus Marinus Roest (1832-1898), numismaat en museumconservator

Zie ook 
 Roest van Alkemade, adellijk regentengeslacht uit Amsterdam
 Roest van Limburg (doorverwijspagina)